Свисвејл има више значења:
 Свисвејл (Њу Хемпшир)
 Свисвејл (Пенсилванија)